Amerikai Egyesült Államok
 Springdale (Arkansas)
 Springdale (Lancaster megye, Dél-Karolina)
 Springdale (Lexington megye, Dél-Karolina)
 Springdale (Észak-Karolina)
 Springdale (Idaho)
 Springdale (Iowa)
 Springdale (Kansas)
 Springdale (Maryland)
 Springdale (Mississippi)
 Springdale (Montana)
 Springdale (Camden megye, New Jersey)
 Springdale (Sussex megye, New Jersey)
 Springdale (Ohio)
 Springdale (Oregon)
 Springdale (Pennsylvania)
 Springdale (Utah)
 Springdale (Washington)
 Springdale (Buffalo megye, Wisconsin)
 Springdale (Dane megye, Wisconsin)

 Ausztrália
 Springdale (Queensland)
 Springdale (Új-Dél-Wales)

 Kanada
 Springdale (Brampton)
 Springdale (Új-Fundland és Labrador)